Алексей Николаевич Иванов (, Екатеринбург — 1958) — советский геолог-стратиграф.

Биография 
С 17-летнего возраста после окончания горнотехнического училища работал на Луньевских каменноугольных копях.

В 1896 г. сдал экзамен на право руководства подземными горными работами, после этого работал помощником маркшейдера, маркшейдером, геологом и управляющим Луньевских копей.

С 1916 г. ассистент, затем доцент кафедры геологии Пермского университета.

С 1925 г. работал в Свердловске в Уральском геологическом комитете и одновременно (до 1937 г.) преподавал в горном институте.

Исследованиями установил, что вдоль восточной окраины Кизеловского бассейна, по всей горной гряде Белый спой имеются месторождения каменного угля.

В 1944 г. без защиты диссертации утверждён в учёной степени доктора геолого-минералогических наук.

С 1946 г. старший научный сотрудник Уральского филиала Академии наук СССР.

Работал до глубокой старости. Умер в 1958 году. Похоронен на Ивановском кладбище Екатеринбурга.

Награды и премии 
Награждён орденом Ленина (1953), медалями «За трудовую доблесть» (1944), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Источники 
 Календарь-справочник Пермской области на 1963 год. — Пермь: Перм. кн. изд-во, 1962. — 248 с., Из содерж.: Иванов Алексей Николаевич. С. 224.
 Иванов Алексей Николаевич (1869—1958) [Текст] / М. С. Рапопорт, В. Я. Комарский, В. В. Филатов // Творцы Уральской геологии. — Екатеринбург, 2000. — С. 75-77 : портр.
 Смирнов Г. А. Старейший геолог Урала Алексей Николаевич Иванов // Труды Горно-геологич. ин-та (Уральский филиал АН СССР), вып. 24, Сборник по вопросам стратиграфии, № 3. — М., 1956.

Ссылки 
 Иванов Алексей Николаевич
 Сотрудники Уральского геологического управления, работавшие в годы Великой Отечественной войны в тылу

Преподаватели Уральского горного университета
Похороненные на Ивановском кладбище (Екатеринбург)